Title — дебютный студийный альбом американской певицы Меган Трейнор, вышедший 13 января 2015 года. Первым синглом с альбома стала песня «All About That Bass», впоследствии возглавившая хит-парады США, Австралии, Канады, Великобритании и некоторых других стран и получившая две номинации на премию «Грэмми» (Запись года и Песня года). Вторым синглом стала композиция «Lips Are Movin».

20 октября 2014 года альбом стал доступен для предзаказа на iTunes. В предзаказ вошли все треки с мини-альбома Title и вышедший накануне сингл «Lips Are Movin». Дата выхода альбома в США и Канаде была назначена на 13 января 2015 года.

Синглы 
Первый сингл, «All About That Bass», вышел в продажу 2 июня 2014 года. Песня возглавила хит-парад Billboard Hot 100, а также чарты Австралии, Австрии, Канады, Дании, Новой Зеландии и Великобритании. 21 октября 2014 года вышел второй сингл «Lips Are Movin».

Список композиций

Примечания 

Альбомы Меган Трейнор
Альбомы на английском языке
Дебютные альбомы 2015 года
Альбомы Epic Records
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Альбомы, возглавлявшие UK Albums Chart